Instytucja Centralna Ministerstwa Obrony Narodowej – jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej wyodrębniona pod względem organizacyjnym, posiadająca samodzielny etat i ramowy zakres działania nadany przez ministra lub upoważnionego wiceministra.

Administracja wojskowa